Sepatnunggal (Majenang), een plaats in Indonesië
Sepatnunggal (Sodonghilir), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing